El Retrato del duque de Benavente es un lienzo del Greco datado de ca. 1599. Conforma el número 131 en el catálogo razonado realizado por el historiador del arte Harold Wethey, especializado en este artista.

Tema de la obra 
Aunque no se sabe con total certeza, es muy probable que este lienzo retrate a Juan Alonso Pimentel de Herrera, VIII conde y V duque de Benavente, VIII conde de Mayorga y III conde de Villalón y caballero de la Orden de Santiago. En la época en la que se encargó, ya había contraído matrimonio en segundas nupcias con su prima Mencía de Zúñiga y Requesens (1582), hija de Luis de Requesens y Zúñiga, antiguo gobernador del Estado de Milán y de los Países Bajos, y es muy probable que fuera elaborado siendo ya el duque de Benavente virrey de Valencia (1598-1602).

Análisis de la obra 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 107,2 x 78,5 cm; Museo Bonnat, Bayona (Francia). Consta con el número 13 en el inventario de este museo.  

Según Harold Wethey, la postura es rígida, y la figura no alcanza el grado de perfección de otros retratos del Greco. Aunque le falta una limpieza, el estado de conservación es bueno.

De acuerdo con Manuel Bartolomé Cossío, aunque el personaje retratado no fuera el Duque de Benavente, no hay duda de que este lienzo representa un Grande de España, por su noble aspecto, su vestimenta, la delicadeza del encaje de la alta lechuguilla en su cuello, y por la espada, cuya empuñadura es visible en la parte inferior derecha del lienzo. Este retrato, según Manuel B. Cossío, es digno de hacer pareja con El caballero de la mano en el pecho, debido al aspecto aristocrático del personaje, mientras que, por su perfección técnica, merece tener un lugar entre los mejores retratos del Greco.

Referencias

Bibliografía 
 WETHEY, Harold Edwin; El Greco y su Escuela (Volumen-II) ; Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.
 COSSÍO; Manuel Bartolomé; El Greco de Cossío ; Lecturas Hispánicas; Zaragoza-2016; ISBN 978 1539 832690 ISBN 978-1539-832690
 SOLER SALCEDO, Juan Miguel; Nobleza española: grandeza inmemorial, 1520; Visión Libros; Madrid-2008; ISBN 978-84-9886-179-2

Enlaces externos 

Retratos del Greco
Bayona
Cuadros manieristas